Le patronyme flamand ou néerlandais Volckaert, Volkaert ou Volekaert provient du prénom germain folk-hard (de folk : peuple et hard : fort; tel : Volker). La variante germanique Volkhardt peut persister.

Des déclinaison de ce nom existent :
il peut prendre un suffixe génitif -s : Volckaerts, Volckaers, Volkaerts 
il peut perdre le son -a- : Volkerts, Volckerts
le -ck- peut devenir -c : Volcaers, Volcaerts
le -ol- peut se muer en -al- : Valkaert, Valckaert
le v- initial peut se muer en w- : Walcart
le -l- peut disparaître : Vockaert, Vokaer, Vokar

Cette dernière variante nous mène à la variante française du patronyme, où le V- initial se mue en F-, voir : Foucart.

Autres variantes :
 Vocaet, Vacaet, Vakaet,
 Foeckert, Fockaert, Focquaert 
 Foccaert, Foucaer, Foucaert, Fouquaert, Fouquaet, Foucqaert

 Arthur Volckaert, joueur et entraîneur belge de football.
 Edith Volckaert (1949 - 1992), une violoniste belge.
 Piet Volckaert (1901 - 1973), peintre belge.

Patronyme flamand